Die Virginia National Bank Men’s Pro Championship 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis zum 6. November 2011 in Charlottesville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der an Position fünf gesetzte Izak van der Merwe, der den Qualifikanten Jesse Levine in drei Sätzen besiegte. Titelverteidiger im Einzel, wie auch im Doppel mit Partner Donald Young, war Robert Kendrick, der in diesem Jahr wie auch Young in keinem der Wettbewerbe antrat. Im Doppel gewannen dieses Jahr die Wildcard-Besitzer Treat Conrad Huey und Dominic Inglot, die im Finale die an Position vier gesetzten John Paul Fruttero und Raven Klaasen im Match-Tie-Break besiegten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage. Carsten Ball, der über die Qualifikation ins Turnier eingezogen war, konnte aufgrund einer Schulterverletzung nicht antreten. Für ihn rückte Alex Bogdanovic als Lucky Loser in die Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 99 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 99 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 98 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Charlottesville